Sibylline en danger est le 2ème album de la série Sibylline de Raymond Macherot mais également la 5ème histoire de ce personnage publiée pour la première fois du n° 1510 au n° 1529. 

L'album fut publié en 1968. Il inclut l'histoire Sibylline et l'imposteur.

Univers

Synopsis 
Le rat Anathème s'attaque, seul puis avec toute une armée de rats, à la paisible petite communauté d'animaux au sein de laquelle vit Sibylline

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1967